Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1938 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 27 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Sarah Fabyan et Alice Marble battent Simonne Mathieu et Billie Yorke en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Simonne Mathieu Billie Yorke||align=center|Finale|| Sarah Fabyan Alice Marble (2)
|-
|2||bgcolor=CCCCFF| Sarah Fabyan Alice Marble||align=center|Victoire'''|| Simonne Mathieu Billie Yorke (1)
|-
|4|| Bobbie Heine Margaret Morphew||align=center|1/2 finale|| Sarah Fabyan Alice Marble (2)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1938
Wimbledon Double dames
Sport en Angleterre en 1938
Juin 1938
Juillet 1938